Nen steht für:
 Nen, chinesischer Fluss, siehe Nen Jiang
 Nen (Bantusprache), siehe Tunen
 Nen (Papuasprache), eine der Papuasprachen in der Western Province (Papua-Neuguinea)
 Nen (Einheit), vietnamesisches Gewichtsmaß

nen steht für:
 Nengone (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache

NEN steht für:
 NEderlandse Norm, siehe NEN
 Nederlandse Normalisatie-instituut, siehe NEN
 Near Earth Network, NASA-Kommunikationsnetzwerk
 Naval Outlying Field Whitehouse (IATA-Code), Flugfeld in Jacksonville (Florida), Florida
 Neuroendokrine Neoplasie, siehe Neuroendokriner Tumor

NEN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Landkreis Schwandorf (für den ehemaligen Landkreis Neunburg vorm Wald)

Abkürzung